De lijst van Stolpersteine in de provincie Utrecht geeft een overzicht van de Stolpersteine die in de provincie Utrecht zijn geplaatst in het kader van het Stolpersteine-project van de Duitse beeldhouwer-kunstenaar Gunter Demnig. Omdat het Stolpersteine-project doorloopt, kan deze lijst onvolledig zijn.

De eerste Stolperstein die in de provincie Utrecht geplaatst is, was voor Josephina Joosten-Groen, die vrijwillig met haar man meeging naar Westerbork. Dezelfde dag plaatste Gunter Demnig vijf Stolpersteine voor het voormalige Centraal Israëlitisch Weeshuis aan de Nieuwegracht: een voor de ongeveer zeventig weeskinderen en hun tien verzorgers, en vier voor de familie Themans, die ervoor koos bij de kinderen te blijven toen deze gedeporteerd werden.

Hieronder zijn de Stolpersteine weergegeven op alfabetische volgorde van de achternamen van de slachtoffers.

Stolpersteine

De Bilt 
In De Bilt liggen 38 Stolpersteine op negentien adressen.

De Ronde Venen 
In De Ronde Venen liggen negen Stolpersteine op drie adressen in Abcoude.

Houten 
In Houten ligt één Stolperstein.

Oudewater 
In Oudewater liggen drie Stolpersteine op één adres.

Soest 
In Soest liggen twee Stolpersteine.

Stichtse Vecht 
In Stichtse Vecht liggen vijf Stolpersteine in Maarssen.

Utrecht 
Op 20 januari 2023 lagen in de stad Utrecht 136 Stolpersteine.
  Onderstaande lijst is niet volledig, zo ontbreken onder meer de veertig plaatsingen van 6 oktober 2019 en 24 plaatsingen van 25 en 26 mei 2020.

Vijfheerenlanden 
In Vijfheerenlanden liggen zes Stolpersteine: twee in Leerdam, twee in Ameide en twee in Vianen.

Woerden 
Er liggen zeventien Stolpersteine in Woerden. Plaatsing van twee stenen in Kamerik is voorzien.

Data van plaatsingen 
 8 april 2010: Utrecht
 6 augustus 2010: Soest
 28 april 2011: Utrecht
 23 augustus 2012: De Ronde Venen
 27 februari 2013: Maarssen (gemeente Stichtse Vecht)
 4 juli 2013: Vijfheerenlanden (Vianen)
 19 februari 2015: Oudewater, Vijfheerenlanden (Zederik)
 15 februari 2017: Utrecht
 23 april 2018: Utrecht
 1 mei 2018: Vijfheerenlanden (Leerdam)
 6 oktober 2019: Utrecht 
 In maart 2020 waren plaatsingen gepland in Houten, Utrecht en Woerden. De kunstenaar heeft zijn bezoek geannuleerd vanwege de coronacrisis.
 25 en 26 mei 2020: Utrecht
 1 september 2021: De Bilt
' 12 september 2021: Utrecht (Lange Lauwerstraat 15)
 30 september 2021: Woerden
 12 oktober 2021: Houten
 5 november 2022: Woerden

Fotogalerij

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse gemeenten met Stolpersteine

Utrecht